Rynek w Mrągowie może dotyczyć pojęć:
 Wielki Rynek w Mrągowie (plac Michała Kajki)
 Mały Rynek w Mrągowie